Karel Pinxten (econoom) (1903–1956), professor-kanunnik economie aan de Katholieke Universiteit Leuven.
Karel Pinxten (politicus) (1952), Belgisch parlementslid en minister, voor de CVP en later de NCD en weer later de VLD.